Type 25 peut désigner :
 la Lotus 25, une voiture de course utilisée par l'écurie Lotus dans les années 1960 ;
 le Type 25, un modèle de locomotive à vapeur pour marchandises des Chemins de fer de l'État belge et de la SNCB.